Tanto wł. tyle, tak wiele – określenie muzyczne (np. non tanto – nie za wiele)
 Tantō – sztylet japoński
 tanto – typ głowni noża, popularnej w nożach taktycznych i bojowych – odpornej na naprężenia poprzeczne
 Tanto – jeden z liderów sesshin w buddyzmie zen, odpowiedzialny za naukę postawy medytacyjnej
 Tanto – album Pabla Alborána
 „Tanto” – singel Pabla Alborána